

События 
 Государство Каролингов — Карл Великий с войсками вторгается на Апеннинский полуостров, чтобы восстановить свою власть в мятежных лангобардских герцогствах Фриуль и Сполето. В бою с франками убит мятежный фриульский герцог Ротгауд. К лету контроль франкского королевства над италийскими владениями восстановлен полностью.
 Воспользовавшись тем, что Карл Великий отбыл в Италию, на ранее покорённых им германских землях восстают саксонские вожди. Начинается осада франкских фортов, и Карл Великий поспешно возвращается в Саксонию, собирая дополнительные войска в Вормсе. Франки наносят поражение саксам в сражении у верховий Липпе, на саксонских землях создаются дополнительные крепости в Падерборне и Карлбурге.
 Византийская империя — 14 апреля император Лев IV провозглашает своего малолетнего сына Константина соправителем в обход порядка престолонаследия, по которому основными претендентами на трон были младшие единокровные братья Льва. В мае раскрыт заговор в пользу единокровного брата императора, Никифора. Никифор лишён титула кесаря, заговорщики отправлены в ссылку в Херсонес. В Византии с почётом принят Адельхиз, сын последнего короля лангобардов Дезидерия, рассматриваемый империей как союзник против государства Каролингов.
 Мавераннахр — начало антиарабского восстания согдийских крестьян под руководством хуррамита Хашима ибн Хакима (Муканны).
 Англия — в сражении при Отфорде встретились войска Мерсии и Кента, взбунтовавшегося против мерсийского контроля. Хроники не сообщают об исходе битвы, но косвенные данные позволяют предположить, что король Мерсии Оффа потерпел поражение от кентского войска во главе с Эгбертом.
 Королевство Астурия — издана первая редакция «Толкования на Апокалипсис» Беата Лиебанского.

Родились 
 Бо Синцзянь, китайский писатель и поэт эпохи Тан.
 Тахир ибн Хусейн, полководец багдадского халифа Абдуллаха аль-Мамуна, эмир Хорасана.

Скончались 
 Келлах мак Дунхада, король Лагена (Ирландия).
 Хумейд бен Кахтаба, аббасидский наместник Хорасана.

См. также 

 Список глав государств в 776 году

Примечания